Športový klub Senec byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v západoslovenském městě Senec. Klub byl založen v roce 1994. Zanikl v roce 2016 po přesunu do Gabčíkova, kde bylo vytvořeno nové sportovní sdružení ŠK 1923 Gabčíkovo. Stalo se tak po krachu místního OFC Russel Gabčíkovo, jehož majitel byl vlastnicky propojen i v seneckém klubu.

Hřištěm klubu byl stadion s názvem NTC Senec s kapacitou 3 200 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1994 – ŠK SFM Senec
 2014 – ŠK Senec (Športový klub Senec)
 2016 – přesun do Gabčíkova ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1994
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
Senec (město)